Paquetá (Brazilië), gemeentes in Piaui, Brazilië
Paquetá (eiland), eiland en wijk van Rio de Janeiro, Brazilië
Marcos Paquetá, Braziliaanse voetballer
Paqueta (geslacht), een geslacht van vlinders